În mitologia greacă, numele Iphiclos (greaca veche: Ἴφικλος, latinizat: Iphiclus), redat uneori în limba română și ca Ificlos sau Ificle, este purtat de următoarele patru personaje:

 Iphiclos, fiul lui Phylacos, regele cetății Phylace din Thesalia
 Iphiclos din Rodos, erou care i-a alungat pe fenicieni din insulă
 Iphiclos, fiul lui Thestios, conducătorul Pleuronei din Etolia
 Iphiclos, fiul lui Idomeneu, regele Cretei

În astronomie, numele a fost atribuit corpului ceresc:
 43706 Iphiklos, descoperit în 1973, care aparține asteroizilor troieni

Vezi și
Ificles